Soutěžní ročník Serie C 1937/1938 byl 3. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 26. září 1937 do 8. května 1938. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Casale, Fanfulla, Salernitana, Siena a SPAL.

Události 
Soutěž se opět rozšířila ze 76 na 78 týmů do pěti skupin. Místo 14 sestupujících nakonec sestoupily 4 kluby a 11 postoupilo z nižší ligy (První divize). Kluby Rivarolese a Corniglianese se sloučily a poté přešly do Sampierdarenese, které změnilo název na AC Liguria. Kluby Pistoiese, Benevento a Cerignola se nakonec nezapsaly do soutěže a raději hrály nižší soutěž (První divizi).

Nováček Casale se stal vítězem své skupiny a tak postoupil podruhé za sebou o ligu víš. S velkým náskokem vyhrála Siena a SPAL, naopak dodatečný zápas musel odehrát klub Fanfulla. Salernitana vyhrála svou skupinu o dva body.

Opět díky administrativě sestoupily jen čtyři kluby a to Isotta Fraschini, Galbani, Sempre Avanti a Viareggio.

Tabulky

Skupina A 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 sestupující kluby zůstaly v soutěži.

Skupina B 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Fanfulla a Piacenza odehrály dodatečný zápas o postup (2:1).
 klub Parma zůstal v soutěži.

Skupina C 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 sestupující kluby zůstaly v soutěži.

Skupina D 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.

Skupina E 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Dop. Ferrov. Catania a Catanzarese odstoupily před zahájení ze soutěže.
 klub Lecce odstoupil po 4. kole za soutěže.
 kluby Cosenza a Cagliari zůstaly v soutěži.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1937
Fotbal v roce 1938
Sport v Itálii v roce 1937
Sport v Itálii v roce 1938